Франсина Нийонсаба () — бурундийская бегунья на средние дистанции, которая специализируется в беге на 800 метров. Чемпионка Африки 2012 года с результатом 1.59,11. На олимпийских играх 2012 года заняла 7-е место.

Победительница мемориала Ван-Дамма 2012 года с национальным рекордом — 1.56,59.

Серебряный призёр соревнований ISTAF 2012 года с результатом 1.58,78.

В 2019 году, после её квалификации на соревнования среди женщин IAAF, выяснилось, что Нийонсаба интерсекс и у неё кариотип 46,XY.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте IAAF

Бегуны на средние дистанции Бурунди
Чемпионы Африки по лёгкой атлетике
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2012 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2016 года
Легкоатлеты на летних Олимпийских играх 2020 года
Серебряные призёры летних Олимпийских игр 2016 года
Чемпионы мира по лёгкой атлетике
Интерсекс-спортсмены